Dianthus caryophyllus, planta cariofil·làcia
 Dianthus fimbriatus, planta cariofil·làcia
 Clavell petit
 Clavellina (equinoderm): equinoderm de nom científic Antedon mediterranea